Paulo Sérgio Gonçalves Lêmos, mais conhecido como Paulinho Lêmos (Porto Velho, ) é um compositor, guitarrista e cantor de música popular brasileira.

Compositores de Rondônia
Cantores de Rondônia
Guitarristas de Rondônia
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Porto Velho